Cubaanse hockeyploeg (mannen)
 Cubaanse hockeyploeg (vrouwen)